Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Hawks d'Atlanta, au fil des saisons.

L'équipe est actuellement entraînée par Nate McMillan.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Hawks d'Atlanta
Entraîneur des Blackhawks de Tri-Cities
Entraîneur des Hawks de Saint-Louis
Entraîneur des Hawks de Milwaukee
Entraîneur des Hawks d'Atlanta